Kai Helenius ist der Name folgender Personen:

* Kai Helenius (Diplomat) (* 1931), finnischer Diplomat
 Kai Helenius (Boxer), finnischer Boxer